Анатолий Су́хов:
 Сухов, Анатолий Николаевич (род. 1949) — российский психолог, доктор психологических наук, профессор.
 Сухов, Анатолий Петрович (1948—2012) — советский и российский тренер по спидвею на льду, заслуженный тренер России.